Super 7 (a veces Super 7), también conocidos como S7, es una banda musical juvenil de género pop, formada en Yakarta, Indonesia, en el mes de marzo del 2011. Firmaron contrato con el sello discográfico de "Keci Music", el 8 de agosto de 2011. El grupo está integrada por 3 jóvenes cantantes: Jose, Ajil y Bagas . Se dieron a conocer con su primer tema musical titulado "Best Friend Forever", lanzado el 2011. Su primer álbum titulado "The Adventure of Super7", fue lanzado en el 2012 y fue uno de los más vendidos por toda Indonesia. La casa disquera, KFC, fue la tienda representante que puso a la venta su primer disco.

Libros
 Bersama Meraih Mimpi (2013)

Vídeos musicales 
 Best Friend Forever (2011) con 7icons
 Go Green! (2012)
 Bersama Meraih Mimpi (2013)

Discografía 
 The Adventure of Super7 (2012) 
 Bersama Meraih Mimpi (2013) 
 Keci Christmas Songs (2013) 
 KFC Adu Bintang (2013)
 Anak Indonesia (2014)

Cinematografía

Filmografía 
  Suka Suka Super Seven Dan Idola Cilik Dalam Habis Gelap Menuju Terang  (2014)

Variedad de espectáculos

Enlaces externos 
 

Grupos de música de Indonesia